Николай Иванович Паслар (; род. , Тараклия, Молдавия) — болгарский и молдавский борец вольного стиля, чемпион мира (2001) и Европы (2005). До 2000 года выступал за Молдавию.

Ссылки 
 
 
 Paslar, Nicolai (BUL) 
 Вольная борьба Молдавии 

Борцы Молдавии
Борцы Болгарии
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе